CNX – vecchio codice valutario ISO 4217 del Dollaro delle banche cinesi (ora sostituito dal Renminbi cinese-CNY), ex valuta della Cina